Varietat menuda del cogombre (Cucumis sativus) utilitzada normalment per confitar.
 Cogombret espinós o maxixe (Cucumis anguria)
 Cogombret pelut o cogombret silvestre (Cucumis dipsaceus)
 Cogombret banyut o kiwano (Cucumis metuliferus)
 Cogombret àcid o cogombre de les Índies (Averrhoa bilimbi)
 Cogombret d'Índies (Coccinia grandis)